Atik peut désigner :

 le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 ο Persei ;
 ζ Persei ;
 Fatih Atik, un footballeur français né en 1984.

Voir aussi 

 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire